es un personaje ficticio de la serie de videojuegos Street Fighter Alpha 3. Pertenece junto con sus compañeras Juni, Decapre y Cammy a la guardia de élite de M. Bison y es una de las asesinas y escoltas más destacadas de la Shadaloo.

Acerca del personaje 
Juli es una soldado prototipo, manipulada psíquicamente por M. Bison. Su verdadero nombre es Julia y es la novia de T. Hawk pero a los 16 años fue secuestrada por Shadaloo junto a una integrante de la tribu Thunderfoot conocida como Noembelu. Ellas sufrieron un lavado de cerebro, siendo posteriormente entrenadas y sometidas al poder del Psycho Drive, lo que explica su inusual fuerza. Más tarde junto con su compañera Juni le encargaron la misión de matar a Cammy dado que ésta logró safarse del lavado de cerebro y volvió a ser ella misma. Sin embargo Juli falló en el intento. Por su parte Cammy trató de convencerla de que M. Bison las estaba usando. Cuando volvió a Shadaloo, fue supuestamente rescatada de las manos de Bison por Thunder Hawk.

Sin embargo en Super Street Fighter IV se observa que Juli sigue siendo una asesina de Bison. Cuando Juri Han invade la base de Shadaloo siguiendo las órdenes de Seth, Juli junto a las otras asesinas de Bison la enfrenta siendo derrotada y secuestrada por Juri. Ella le entrega la secuestrada Juli a Seth quien la utiliza para experimentar, pero tras la destrucción de la base de Seth, Juli logra escapar. Es encontrada en estado de amnesia por un matrimonio de ancianos que la cuidan. Luego T. Hawk habla con Rose para conocer el paradero de Juli a quien busca desde su secuestro. Rose le dice donde se encuentra, T. Hawk acude al lugar y por fin encuentra a Juli mirando por la ventana con la mirada perdida.

En Street Fighter V Juli de nuevo se encuentra perteneciendo a Shadaloo, lo que hace suponer que antes de encontrarla T.Hawk, primero la encontró Shadaloo, incorporándola nuevamente entre sus filas. En esta ocasión se observa a Juli defendiendo la base de M.Bison ante la invasión de la misma que realizan Ken y los demás. En la defensa de la base tiene una pelea con Cammy. Con respecto a su set de movimientos se observa que sigue teniendo los mismos que tenía en Street Fighter Alpha 3.

Datos adicionales 
 Gusta La ideología de M. Bison, la dominación del mundo, estar con su mejor amiga Juni.
 Odia Que la comparen de menos con sus compañeras. (Las Shadaloo Dolls).
 Medidas 92-59-84

Personajes de Street Fighter
Personajes femeninos en videojuegos
Asesinos en masa ficticios

en:Juni and Juli
pt:The Dolls